Giriharjo (Panggang)
 Giriharjo (Puhpelem)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing